Торвальдссон () — исландский патроним. Буквально означает «Сын Торвальда». Женский эквивалент Þorvaldsdóttir — «Дочь Товальда». Подробнее смотрите в статье Исландское имя.

Известные носители:
 Эйрик Рауди Торвальдссон (950−1003) — скандинавский мореплаватель и первооткрыватель, основавший первое поселение в Гренландии.
 Гиссур Торвальдссон (1208—1268) — исландский вождь.
 Гуннар Торвальдссон (род. 1982) — исландский футболист, нападающий.
  (род. 1984) — исландский лыжник.

См. также 
Торвальд
Торвальдур
Турвальдс